Wyniki Grand Prix Chin, szesnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2004.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|2
| Rubens Barrichello
|1-12, 16-29, 36-56
|align="center"|47
|-
|align="center"|9
| Jenson Button
|13-14, 30-35
|align="center"|8
|-
|align="center"|4
| Ralf Schumacher
|15
|align="center"|1
|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Chiny
2004
2004 w Chinach